Смідович Антон Людвігович — український санітарний лікар і громадський діяч.
 Смідович Вікентій Вікентійович — російський письменник та лікар.
 Смідович Вікентій Гнатович — лікар, громадський діяч.
 Смідович Інна Гермогенівна (1870—1940) — революціонерка.
 Смідович Петро Гермогенович (1874—1935) — революціонер.
 Смідович Софія Миколаївна (1872—1934) — революціонерка.

 Смідович — населений пункт, Єврейська автономна область, Росія